Еголъях (реже Егольях, Егол-Ях) — река в России. Устье реки находится в 607 км по левому берегу реки Васюган. Длина реки составляет 184 км. Площадь водосборного бассейна — 1790 км².

Течение 
Река Еголъях берёт начало в болотистой местности Тарского района на востоке Омской области, течёт на восток по территории Каргасокского района Томской области и впадает в Васюган вблизи посёлка Кунтики.

 

По течению реки расположены Западно-Карасевское, Карасевское и Павловское нефтяные месторождения

Притоки 
 88 км: Сосновая
 97 км: Когуигай
 115 км: Лиственная
 137 км: Воронья
 ? км: Лосевая
 ? км: Горелая
 165 км: Берёзовая
 172 км: Большая Ножевая

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России Еголъях относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби (верхней) от Кети до Васюгана. Речной бассейн реки — Обь (верхняя) до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Васюгана
Реки Каргасокского района
Реки Тарского района